Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 697 dans le monde.

 Route régionale 697 en Finlande
 Route nationale 697 en France